La sindrome di Lazzaro (The Lazarus Syndrome) – film per la televisione statunitense del 1978 diretto da Jerry Thorpe
La sindrome di Lazzaro (The Lazarus Syndrome) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1979